Armi steht für:
 Aramäische Schrift (ISO-15924-Code), von den Aramäern für ihre Aramäische Sprache entwickeltes Schriftsystem
 Armi (Stadt), altsyrische Stadt in der frühen Bronzezeit, später Vasall von Ebla

Armi ist der Name folgender Personen:
 Frank Armi (1918–1992),  US-amerikanischer Autorennfahrer
 Armi Kuusela (* 1934), finnisches Model und Schauspielerin
 Armi Ratia (1912–1979), finnische Textildesignerin

siehe auch: Army

Abkürzung